Cunningham Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cunningham Island, Western Australia, ö,

Kanada 

 Cunningham Island, British Columbia, ö,